Tunga pode referir-se a:
 Rio Tunga - um rio do indio
 Tunga (Filipinas) - localidade filipina na ilha de Leyte
 Tunga (artista) - nome artístico do artista brasileiro José de Barros Carvalho e Mello
 Tunga (género) - género de inseto

Desambiguações de topônimos